ST1214 base — полудуплексный протокол коммуникации. Протокол основанный на архитектуре ведущий — ведомый (master-slave). Применяется для организации связи между связи между электронными устройствами. Протокол предполагает одностороннее направление потока информации по запросу мастера.

Отличительной особенностью протокола является минимальное количество передаваемых сопутствующих данных при запросе, что позволяет ускорить обмен данными при определённых обстоятельствах.

Структура запроса 
Запрос состоит из следующих элементов:

где
 Адрес ведомого устройства — адрес подчиненного устройства, к которому адресован зарос;
 Номер переменной — порядковый номер переменной (от 0 до 255);
 Контрольная сумма CRC-8 — контрольная сумма тела сообщения.

Структура ответа 
Ответ выглядит следующим образом:

где
 данные — значение запрашиваемой переменной;
 Контрольная сумма CRC-8 — контрольная сумма тела сообщения.

Контроль целостности данных 
Для контроля целостности данных используется алгоритм нахождения контрольный суммы CRC-8. Если ведомый определит контрольную сумму, отличную от исходной то он обязан проигнорировать пакет данных.

Примечания 

Промышленные сети
Сетевые протоколы